Guillermo II el Joven () (c. 1425 - Hardegsen, 7 de julio de 1503) fue un príncipe alemán de la casa de Welf, hijo del duque Guillermo I el Victorioso y de  Cecilia de Brandeburgo. Desde 1473 fue, junto con su hermano mayor Federico III el Turbulento, principe de Calenberg y de Gotinga. Tras el fallecimiento de su padre en 1282, ambos fueron cogobernantes de los anteriores principados y de Wolfenbüttel. Como todos los principes de Brunswick-Luneburgo, también ostentó el título de duque de Brunswick-Luneburgo.

Biografía 

Hijo mayor de Guillermo I el Victorioso, duque de Brunswick-Lüneburg, su padre le concedió el principado de Gotinga en 1473. En 1482 el padre murió, y él y su hermano Federico III el Turbulento lo sucedieron en las partes restantes de su estado; sin embargo, Guillermo hizo encarcelar a Federico en 1484 y se convirtió en único gobernante. En 1490 compró la ciudad de Helmstedt al abad de Werden. En 1491, Guillermo entregó el principado de Wolfenbüttel, incluido Calenberg, a sus hijos, y se quedó solo con Gotinga. En 1495 renunció como príncipe de Gotinga a favor de su hijo Erico I a cambio de un apanage. Guillermo murió el 7 de julio de 1503 en Hardegsen. Su sarcófago, que se hizo durante su vida, se encuentra en la iglesia de San Blasius en  Münden.

Familia
Guillermo se casó con Isabel ( - 7 de septiembre de 1520), hija de Bodo VII, conde de Stolberg-Wernigerode. Tuvieron tres hijos:

 Ana (1460 - 16 de mayo de 1520) se casó con Guillermo I, landgrave de Baja Hesse.
 Enrique (24 de junio de 1463 - 23 de junio de 1514).
 Erico I (16 de febrero de 1470 - 26 de julio de 1540) se casó con 1.º: Catalina (1468-1524), duquesa de Sajonia; 2.º: Isabel (1510-1558), duquesa de Brandeburgo.

Ancestros

Bibliografía 
Zedlers Universal-Lexicon, vol. 56, p. 585–586

Enlaces externos 

 Wilhelm II. der Jüngere (gest. um 1503) Herzog zu Braunschweig – Lüneburg. auf welfen.de

Príncipes de Calenberg (casa de Welf)
Príncipes de Gotinga
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XV
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Fallecidos en Baja Sajonia